El Picacho kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Picacho, Zacatecas, ort, Santa María de la Paz, 
 Guadalupe Victoria, Namiquipa, ort, 
 El Picacho, Ocuilan, ort, 
 El Picacho, Guanajuato, ort, 
 El Picacho, Sultepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar